Brzescy herbu Bończa – polski ród szlachecki
 Brzescy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Brzescy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Brzescy herbu Oksza – polski ród szlachecki
 Brzescy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Brzescy herbu Topór – polski ród szlachecki